Federico Moccia (né en 1963), écrivain italien ;
 Giuseppe Moccia (1933-2006), réalisateur et scénariste italien.